Bologne (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Marne
Boulogne-sur-Mer (Nederlands: Bonen of Beunen), een stad in het Franse departement Pas-de-Calais
Boulogne-Billancourt (tot 1924 Boulogne-sur-Seine), een gemeente in het Franse departement Hauts-de-Seine
Boulogne (Vendée), een gemeente in het Franse departement Vendée
Boulogne-la-Grasse, een gemeente in het Franse departement Oise
Boulogne-sur-Gesse, een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne
Boulogne-sur-Helpe, een gemeente in het Franse Noorderdepartement
Graafschap Boulogne
Bois de Boulogne, een park in Parijs 
Giambologna of Jean Boulogne, een beeldhouwer

Zie ook
Bologna (stad) in Italië, in het Frans Boulogne geheten